Askham – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Askham – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)